Simm puede hacer referencia a:

  Ellie Simm, personaje de la serie Spooks;
  John Ronald Simm, actor y músico inglés; o
  SIMM (Single In-line Memory Module), formato para módulos de memoria RAM.